Ви́ктор Беспа́лов:
 Беспалов, Виктор Иванович (1925—2015) — советский и российский режиссёр.
 Беспалов, Виктор Иванович (1925—2011) — советский и российский физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Беспалов, Виктор Яковлевич (род. 1937) — учёный-электромеханик, доктор наук, профессор.